Михаи́л Ники́тич Толсто́й (р. 28 декабря 1940, Ленинград) — советский и российский , российский политический и общественный деятель.

Внук писателя А. Н. Толстого, сын физика Н. А. Толстого, брат писательницы Т. Н. Толстой, писательницы Н. Н. Толстой и историка литературы И. Н. Толстого, племянник физикохимика Ф. Ф. Волькенштейна и композитора Д. А. Толстого.

Народный депутат России (1990—1993), депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга (1994—2002).

Биография

Образование и научная работа 
Образование и научные степени:
 Физический факультет ЛГУ (1962); доктор физико-математических наук (1978; кандидат наук — 1967)
 Дипломатическая академия МИД РФ (1993);
 Международный институт менеджмента Санкт-Петербурга (ИМИСП, 1999).

С 1962 года работает в Государственном оптическом институте им. С. И. Вавилова: в 1970—1990 годах — начальник лаборатории, в 1990—1996 годах — главный научный сотрудник, в 1996—1998 годах — директор государственного дочернего предприятия ГОИ — Центра астрономических программ, с 1998 года — ведущий научный сотрудник. Основные труды — в области спектроскопии, люминесценции и стимулированного излучения активированных кристаллов и стёкол. В настоящее время — заместитель директора по внешним связям Научно-исследовательского и технологического института оптического материаловедения (НИТИОМ) ВНЦ «ГОИ им. С. И. Вавилова».

С 2005 года читает лекции в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов.

Политическая и общественная деятельность

Народный депутат России 
В 1989 году баллотировался на повторных выборах в народные депутаты СССР при поддержке комитета «Выборы-89»; проиграл во втором туре.

В 1990—1993 годах — народный депутат России; был избран при поддержке блока «Демократические выборы-90».

Был председателем подкомитета по культурным и научным связям Комитета по международным делам и внешнеэкономическим связям Верховного Совета РСФСР; председателем Комиссии по вопросам российского зарубежья при Президиуме Верховного Совета РФ. В 1991—1993 годах был председателем трёх Всемирных конгрессов соотечественников, проведенных в Москве и Санкт-Петербурге.

Выдвигался в Госдуму РФ от ПРЕС в 1993 году.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Избирался депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
 1994 — во втором туре повторных выборов; баллотировался как независимый кандидат; на первых выборах, не состоявшихся из-за низкой явки, был выдвинут от блока «Демократическое единство».
 1998 — во втором туре; выдвинут от «Блока Юрия Болдырева», поддержан объединёнными демократами. Вошёл во фракцию «Блока Юрия Болдырева», в ноябре 1999 года перешёл в созданную С. М. Мироновым фракцию «Законность», в ноябре 2000 года был одним из создателей фракции «Союз правых сил».
Входил в постоянную комиссию по образованию, культуре и науке. Также в 1994—1998 годах был членом координационной группы по законодательству, в 1998—2002 годах — членом бюджетно-финансового комитета.

Также выдвигался кандидатом:
 2002 — баллотировался от блока СПС + «Яблоко»;
 2007 — входил в список «Яблока», который не был зарегистрирован.

Семья 
 сын Василий (р. 1968) — программист.
 внук Михаил, программист, окончил ЛЭТИ по специальности нанотехнология.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Всемирного клуба петербуржцев
 Биография на ЗакС.ру (актуальность: начало 2004 года)

Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Михаил Никитич
Сотрудники ГОИ имени С. И. Вавилова
Преподаватели Санкт-Петербургского университета экономики и финансов